Тупаланг:

 Тупаланг (Тупалангдарья) — река в Узбекистане.
 Тупалангское водохранилище (или водохранилище Тупаланг) — водохранилище в Узбекистане.
 Тупаланг — узбекский футбольный клуб из города Сариасия.